

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Wayne (Illinois)
 Wayne (Michigan)
 Wayne (Nebraska)
 Wayne (New Jersey)
 Wayne (Ohio)
 Wayne (Oklahoma)
 Wayne (West Virginia)
 Fort Wayne
 South Wayne

Personen 
 David Wayne, Amerikaans zanger
 Jan Wayne, Duits dj
 Jeff Wayne, Amerikaans zanger
 John Wayne, Amerikaans acteur
 Lil Wayne, Amerikaans rapper
 Ronald Wayne, Amerikaans ondernemer

Fictief 
 Bruce Wayne, alter ego van Batman (personage)